Юл
 Второе имя мифического персонажа Аскания, родоначальника древнеримского рода Юлиев.
 Юл, Билли (род. ок. 1954) — американский музыкант.
 Юл, Джордж Удни (1871—1951) — шотландский статистик.
 Юл, Дуг (род. 1947) — американский музыкант и певец.

Реки в России 
 Юл (приток Чулыма) — в Томской области
 Юл (приток Большого Мандычана) — в Магаданской области
 Малый Юл — в Томской области